

Personnalités 

 Annie Fiery Barrows (1962-), est une romancière américaine, nièce de Mary Ann Fiery Shaffer.
 Mary Ann Fiery Shaffer (1934-2008), est une romancière américaine.

Divers 
 The Fiery Furnaces est un groupe de rock américain.
 The Fiery Mountain est un volcan de fiction appartenant au légendaire de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien.

Toponyme 

 Le récif de Fiery Cross est un récif situé dans les îles Spratleys en mer de Chine méridionale.

Titre 

 Fiery Firemen est un court métrage sorti en 1928.
 The Burning Fiery Furnace est un opéra de Benjamin Britten créé en 1966.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais